Трифенилиндий — металлоорганическое вещество, аренпроизводное индия с формулой In(CH), бесцветные кристаллы.

Получение 

 Взаимодействие индия с дифенилртутью:

Физические свойства 

Трифенилиндий — бесцветные кристаллы.

Химические свойства 

 Реагирует с водой:

 Реагирует с бромом:

Литература 
 
 

Индийорганические соединения
Ароматические элементоорганические соединения